Джон Година (, род. 31 мая 1972 года, Форт-Силл, Оклахома, США) — американский толкатель ядра и метатель диска, трёхкратный чемпион мира на открытом воздухе (1995, 1997, 2001), чемпион мира в помещении (2001), серебряный призёр Олимпиады 1996, бронзовый призёр Олимпиады 2000.

Биография 
В 1990 году окончил среднюю школу Cheyenne Central, в 1995 году — Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе.

Дебютировала на международных соревнованиях в 1990 году. После окончания спортивной карьеры работает тренером в «World Throws Center».

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Толкатели ядра США
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Игр доброй воли по лёгкой атлетике